Le Moto3 est un format de course de vitesse moto sur circuit intégrant les championnats du monde de vitesse moto. La première saison se tient en .

Présentation 
Créée en , cette catégorie remplace les motos équipées de moteurs deux-temps de  par des motos propulsées par des moteurs monocylindres quatre-temps de  de cylindrée maximum.

Le règlement Moto3 impose des cylindres d’un diamètre maximal de  et un régime maximal de . L'ECU (Electronic Control Unit) est identique pour toutes les équipes. Pour des raisons économiques, le prix du moteur ne doit pas excéder . Le niveau sonore maximum autorisé par ce nouveau moteur est de .

Les équipes doivent développer leur propre châssis. Les freins en carbone sont interdits et les aides électroniques au pilotage sont limitées. Le poids minimum moto + pilote doit être de 152 kg.

Les pneumatiques sont fournis par un manufacturier unique : Dunlop.

Chaque pilote ne peut disposer que d'une seule moto.

Les pilotes engagés dans cette catégorie doivent être âgés d'au moins 15 ans, et ne peuvent avoir plus de 28 ans.

Champions du monde Moto3

Records en Moto3

Nombre de victoires 
(Mise à jour après le Grand Prix moto d%27Émilie-Romagne 2021)

Nombre de pole positions 
(Mise à jour après le Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2018)

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnats du monde de vitesse moto
 MotoGP
 Moto2
MotoE

Liens externes 
 Site officiel du MotoGP